Администрация города Свердловска и Свердловского района () — одна из административно-территориальных единиц в составе Луганской Народной Республики c центром в городе Свердловск. Входит в состав Южно-Луганской агломерации.

Состав 
 город Свердловск
 город Червонопартизанск
 пгт Володарск
 пгт Павловка
 пгт Калининский
 село Кондрючее
 посёлок Хмельницкий
 пгт Комсомольский
 посёлок Прохладное
 пгт Ленинское
 село Маловедмежье
 посёлок Устиновка
 посёлок Фёдоровка
 пгт Шахтёрский
 посёлок Киселёво

История 
В начале 2015 года по причине прекращения каденции большинства депутатских советов на территории ЛНР, невозможности провести демократические выборы в органы местного самоуправления, руководством ЛНР было принято решение организовать органы государственной власти на территориях ЛНР на переходный период. Была образована «Администрация города Свердловск и Свердловского района» на территории Свердловского района и Свердловского городского совета. Руководитель назначается Главой ЛНР. В дальнейшем после окончания войны органы местной власти будут избираться населением, обеспечивая местное самоуправление.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Административное деление Луганской Народной Республики